Di seguito una lista di asteroidi dal numero 335001 al 336000 con data di scoperta e scopritore.

335001-335100 

|-
|335001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335010 - ||  ||  || CSS
|-
|335011 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335013 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|335014 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|335015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335017 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335020 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335022 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335023 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335028 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|335029 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|335030 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335032 - ||  ||  || CSS
|-
|335033 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335037 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335039 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335043 - ||  ||  || NEAT
|-
|335044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335045 - ||  ||  || NEAT
|-
|335046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335048 - ||  ||  || NEAT
|-
|335049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335051 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|335052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335054 - ||  ||  || NEAT
|-
|335055 - ||  ||  || NEAT
|-
|335056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335067 - ||  ||  || NEAT
|-
|335068 - ||  ||  || NEAT
|-
|335069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335073 - ||  ||  || NEAT
|-
|335074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335079 - ||  ||  || NEAT
|-
|335080 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|335081 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335082 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335091 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335100 - ||  ||  || LINEAR
|}

335101-335200 

|-
|335101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335117 - ||  ||  || NEAT
|-
|335118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335132 - ||  ||  || NEAT
|-
|335133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335137 - ||  ||  || CSS
|-
|335138 - ||  ||  || NEAT
|-
|335139 - ||  ||  || CSS
|-
|335140 - ||  ||  || NEAT
|-
|335141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335143 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335144 - ||  ||  || CSS
|-
|335145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335146 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335147 - ||  ||  || CSS
|-
|335148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335150 - ||  ||  || CSS
|-
|335151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335153 - ||  ||  || Hormersdorf
|-
|335154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335155 - ||  ||  || Hormersdorf
|-
|335156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335163 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335168 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|335169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335170 - ||  ||  || CINEOS
|-
|335171 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335183 - ||  ||  || CSS
|-
|335184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335190 - ||  ||  || CSS
|-
|335191 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|335192 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|335193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335197 - ||  ||  || CSS
|-
|335198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335200 - ||  ||  || LINEAR
|}

335201-335300 

|-
|335201 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|335202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335204 - ||  ||  || CSS
|-
|335205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335210 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335213 - ||  ||  || CSS
|-
|335214 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335219 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335220 - ||  ||  || NEAT
|-
|335221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335225 - ||  ||  || CSS
|-
|335226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335234 - ||  ||  || CSS
|-
|335235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335236 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|335237 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|335238 - ||  ||  || CSS
|-
|335239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335243 - ||  ||  || NEAT
|-
|335244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335247 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|335248 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|335249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335254 - ||  ||  || NEAT
|-
|335255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335256 - ||  ||  || NEAT
|-
|335257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335260 - ||  ||  || NEAT
|-
|335261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335269 - ||  ||  || NEAT
|-
|335270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335271 - ||  ||  || NEAT
|-
|335272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335275 - ||  ||  || NEAT
|-
|335276 - ||  ||  || NEAT
|-
|335277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335282 - ||  ||  || NEAT
|-
|335283 - ||  ||  || NEAT
|-
|335284 - ||  ||  || NEAT
|-
|335285 - ||  ||  || NEAT
|-
|335286 - ||  ||  || NEAT
|-
|335287 - ||  ||  || NEAT
|-
|335288 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335289 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335290 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335291 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335292 Larrey ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|335293 - ||  ||  || NEAT
|-
|335294 - ||  ||  || NEAT
|-
|335295 - ||  ||  || NEAT
|-
|335296 - ||  ||  || NEAT
|-
|335297 - ||  ||  || NEAT
|-
|335298 - ||  ||  || CINEOS
|-
|335299 - ||  ||  || NEAT
|-
|335300 - ||  ||  || NEAT
|}

335301-335400 

|-
|335301 - ||  ||  || NEAT
|-
|335302 - ||  ||  || NEAT
|-
|335303 - ||  ||  || NEAT
|-
|335304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335305 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335306 Mouhot ||  ||  || Christophe, B.
|-
|335307 - ||  ||  || NEAT
|-
|335308 - ||  ||  || NEAT
|-
|335309 - ||  ||  || NEAT
|-
|335310 - ||  ||  || NEAT
|-
|335311 - ||  ||  || NEAT
|-
|335312 - ||  ||  || NEAT
|-
|335313 - ||  ||  || NEAT
|-
|335314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335317 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335318 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335319 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335320 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335322 - ||  ||  || NEAT
|-
|335323 - ||  ||  || NEAT
|-
|335324 - ||  ||  || NEAT
|-
|335325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335328 - ||  ||  || NEAT
|-
|335329 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335331 - ||  ||  || NEAT
|-
|335332 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|335333 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|335334 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335337 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|335338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335340 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|335341 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|335342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335349 - ||  ||  || CSS
|-
|335350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335351 - ||  ||  || NEAT
|-
|335352 - ||  ||  || NEAT
|-
|335353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335358 - ||  ||  || NEAT
|-
|335359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335361 - ||  ||  || NEAT
|-
|335362 - ||  ||  || NEAT
|-
|335363 - ||  ||  || NEAT
|-
|335364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335371 - ||  ||  || NEAT
|-
|335372 - ||  ||  || NEAT
|-
|335373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335376 - ||  ||  || CSS
|-
|335377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335378 - ||  ||  || NEAT
|-
|335379 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335380 - ||  ||  || CSS
|-
|335381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335383 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335384 - ||  ||  || NEAT
|-
|335385 - ||  ||  || NEAT
|-
|335386 - ||  ||  || CSS
|-
|335387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335388 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|335389 - ||  ||  || CSS
|-
|335390 - ||  ||  || CSS
|-
|335391 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335392 - ||  ||  || CSS
|-
|335393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335395 - ||  ||  || CSS
|-
|335396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335400 - ||  ||  || LONEOS
|}

335401-335500 

|-
|335401 - ||  ||  || CSS
|-
|335402 - ||  ||  || CSS
|-
|335403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335404 - ||  ||  || CSS
|-
|335405 - ||  ||  || CSS
|-
|335406 - ||  ||  || CSS
|-
|335407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335415 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|335416 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|335417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335419 - ||  ||  || CSS
|-
|335420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335423 - ||  ||  || NEAT
|-
|335424 - ||  ||  || CSS
|-
|335425 - ||  ||  || CSS
|-
|335426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335427 - ||  ||  || CSS
|-
|335428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335442 - ||  ||  || CSS
|-
|335443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335444 - ||  ||  || CSS
|-
|335445 - ||  ||  || CSS
|-
|335446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335447 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335448 - ||  ||  || CSS
|-
|335449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335451 - ||  ||  || CSS
|-
|335452 - ||  ||  || CSS
|-
|335453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335455 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|335456 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|335457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335458 - ||  ||  || CSS
|-
|335459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335461 - ||  ||  || CSS
|-
|335462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335466 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|335467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335470 - ||  ||  || NEAT
|-
|335471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335477 - ||  ||  || CSS
|-
|335478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335483 - ||  ||  || NEAT
|-
|335484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335498 - ||  ||  || CSS
|-
|335499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

335501-335600 

|-
|335501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335506 - ||  ||  || Observatoire Naef
|-
|335507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335511 - ||  ||  || NEAT
|-
|335512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335525 - ||  ||  || CSS
|-
|335526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335528 - ||  ||  || CSS
|-
|335529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335532 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335533 Tarasprystavski ||  ||  || CSS
|-
|335534 - ||  ||  || NEAT
|-
|335535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335539 - ||  ||  || CSS
|-
|335540 - ||  ||  || CSS
|-
|335541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335543 - ||  ||  || CSS
|-
|335544 - ||  ||  || CSS
|-
|335545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335550 - ||  ||  || NEAT
|-
|335551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335565 - ||  ||  || CSS
|-
|335566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335576 - ||  ||  || CSS
|-
|335577 - ||  ||  || CSS
|-
|335578 - ||  ||  || CSS
|-
|335579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335587 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335598 - ||  ||  || CSS
|-
|335599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335600 - ||  ||  || Nyukasa
|}

335601-335700 

|-
|335601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335613 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335622 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335626 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|335627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335652 - ||  ||  || NEAT
|-
|335653 - ||  ||  || NEAT
|-
|335654 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|335655 - ||  ||  || NEAT
|-
|335656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335660 - ||  ||  || CSS
|-
|335661 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335662 - ||  ||  || CSS
|-
|335663 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335664 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335668 - ||  ||  || Moletai
|-
|335669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335678 - ||  ||  || CSS
|-
|335679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335684 - ||  ||  || CSS
|-
|335685 - ||  ||  || NEAT
|-
|335686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335690 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|335691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335697 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|335698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

335701-335800 

|-
|335701 - ||  ||  || CSS
|-
|335702 - ||  ||  || NEAT
|-
|335703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335707 - ||  ||  || CSS
|-
|335708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335710 - ||  ||  || CSS
|-
|335711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335719 - ||  ||  || CSS
|-
|335720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335722 - ||  ||  || NEAT
|-
|335723 - ||  ||  || CSS
|-
|335724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335725 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|335726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335732 - ||  ||  || NEAT
|-
|335733 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335737 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|335738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335746 - ||  ||  || CSS
|-
|335747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335757 - ||  ||  || CSS
|-
|335758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335762 - ||  ||  || NEAT
|-
|335763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335771 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335776 - ||  ||  || CSS
|-
|335777 - ||  ||  || CSS
|-
|335778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335780 - ||  ||  || CSS
|-
|335781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335782 - ||  ||  || OAM
|-
|335783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335784 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335788 - ||  ||  || CSS
|-
|335789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335792 - ||  ||  || CSS
|-
|335793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335796 - ||  ||  || CSS
|-
|335797 - ||  ||  || CSS
|-
|335798 - ||  ||  || Pises
|-
|335799 Zonglü ||  ||  || Ye, Q.-Z., Lin, H.-C.
|-
|335800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

335801-335900 

|-
|335801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335807 - ||  ||  || CSS
|-
|335808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335823 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335824 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335843 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|335844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335850 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|335851 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|335852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335853 Valléedaoste ||  ||  || Carbognani, A.
|-
|335854 - ||  ||  || CSS
|-
|335855 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|335856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335857 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|335858 - ||  ||  || CSS
|-
|335859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335889 - ||  ||  || CSS
|-
|335890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335891 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|335892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335900 - ||  ||  || CSS
|}

335901-336000 

|-
|335901 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335902 - ||  ||  || CSS
|-
|335903 - ||  ||  || CSS
|-
|335904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335906 - ||  ||  || CSS
|-
|335907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335908 - ||  ||  || CSS
|-
|335909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335911 - ||  ||  || CSS
|-
|335912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335920 - ||  ||  || CSS
|-
|335921 - ||  ||  || CSS
|-
|335922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335923 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|335924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335927 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|335928 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|335929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335930 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|335931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335933 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|335934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335943 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|335944 - ||  ||  || CSS
|-
|335945 - ||  ||  || CSS
|-
|335946 - ||  ||  || CSS
|-
|335947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335948 - ||  ||  || CSS
|-
|335949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335952 - ||  ||  || CSS
|-
|335953 - ||  ||  || CSS
|-
|335954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335955 - ||  ||  || CSS
|-
|335956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335968 Xiejin ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|335969 - ||  ||  || CSS
|-
|335970 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|335971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335973 - ||  ||  || CSS
|-
|335974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335977 - ||  ||  || CSS
|-
|335978 - ||  ||  || CSS
|-
|335979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|335984 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335985 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|335992 - ||  ||  || CSS
|-
|335993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335994 - ||  ||  || CSS
|-
|335995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|335997 - ||  ||  || CSS
|-
|335998 - ||  ||  || CSS
|-
|335999 - ||  ||  || CSS
|-
|336000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0335001